

Anno 
 1632 – (MDCXXXII in numeri romani) è un anno dell'XVII secolo
 1632 a.C.

Letteratura 
 1632 – romanzo di Eric Flint del 2000

Astronomia 
 1632 Sieböhme – asteroide della fascia principale del sistema solare